Mipam Wangpo (gyalwang drugpa) (1654-1717), een Tibetaans geestelijke en zesde gyalwang drukpa
Mipam Wangpo (druk desi), een Bhutaans druk desi (heerser) van 1729 tot 1736
Mipam Wangpo (shabdrung) (1735-1738), een Bhutaans geestelijke en vijfde shabdrung